

Sigle 
AFEF est un sigle qui peut désigner :
 Association française des enseignants de français, affiliée à la Fédération internationale des professeurs de français ;
 Association française pour l'étude du foie, reconnue d'utilité publique ;
 Association fribourgeoise d'économie forestière.

Prénom